Прост () — французская фамилия.

Представители:
 Прост, Ален (род.1955) — французский автогонщик, отец Николя.
 Прост, Жак (род.1946) — французский физик, член Французской академии наук.
 Прост, Николя (род.1981) — французский автогонщик, сын Алена.

См. также 
 Прост () — автогоночная организация, выставлявшая свои машины в Формуле-1.